Не следует путать с его отцом, тоже шотландским кёрлингистом Хэмми Макмилланом

Хэ́милтон «Хэ́мми» Макми́ллан младший (; ) — шотландский кёрлингист.

В составе мужской сборной Великобритании серебряный призёр . В составе мужской сборной Шотландии участник чемпионатов мира (лучший результат — серебряные призёры в ) и Европы (чемпионы в ,  и ). Неоднократный .

Играет на позиции .

Достижения 
 : серебро ().
 : серебро (), бронза ().
 : золото (, , ).
 Кубок мира по кёрлингу 2018/2019: бронза (1 этап, 2 этап).
 : золото (, , , ).
 : золото (), бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Отец Хэмилтона младшего, Хэмми Макмиллан — тоже кёрлингист, выступал до 2013 года, в числе прочего был членом команды Великобритании на трёх зимних Олимпийских играх (1988, 1992, 2002).

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Curling World Cup
 
 Team Bruce Mouat — Grand Slam of Curling

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Шотландии по кёрлингу